Nagold (stad), een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Nagold (rivier), een rivier in Baden-Württemberg